Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la 2. Fußball-Bundesliga 2005-2006 nella stagione 2005-2006.

Stagione 
La 2. Fußball-Bundesliga 2005-2006 è stata la 32ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio. La formula del torneo prevedeva la partecipazione di diciotto squadre che disputavano incontri di andata e ritorno all'italiana, per un totale di trentaquattro giornate.

Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio), ovvero Friburgo,  e  che hanno preso il posto delle promosse ,  ed Eintracht Francoforte; le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato), provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente,  e Paderborn 07, Kickers Offenbach e Sportfreunde Siegen. Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse Eintracht Trier, Rot-Weiss Oberhausen, Rot-Weiss Essen e Rot-Weiss Erfurt.

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, , Alemannia Aachen ed Energie Cottbus, hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2006-2007. Il Bochum, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, , Saarbrücken, LR Ahlen e Sportfreunde Siegen hanno subito la retrocessione nella Regionalliga.

Capocannoniere del torneo è stato Christian Eigler del Greuther Fürth con diciotto reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2006-2007.
      Retrocessi in Regionalliga 2006-2007.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Alemannia (20)
 Maggior numero di pareggi: Wacker Burghausen (11)
 Maggior numero di sconfitte: Siegen (19)
 Minor numero di vittorie: Siegen (8)
 Minor numero di pareggi: Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig (4)
 Minor numero di sconfitte: Bochum (6)
 Miglior attacco: Alemannia (61 gol fatti)
 Peggior attacco: Siegen (35 gol fatti)
 Miglior difesa: Bochum (26 gol subiti)
 Peggior difesa: Saarbrucken (63 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bochum (+29)
 Peggior differenza reti: Saarbrucken (-26)
 Miglior serie positiva: Bochum (11, 1ª-11ª) 
 Peggior serie negativa: Siegen (7, 19ª-25ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bochum (5, 17ª-21ª) , Unterhaching (5, 12ª-16ª) 
Partite
 Più gol (8): 
Alemannia-LR Ahlen 6-2, 21 settembre 2005
Saarbrucken-Unterhaching 5-3, 10 marzo 2006
Greuther Furth-Wacker Burghausen 6-2, 16 ottobre 2005
 Maggior scarto di gol (7): Karlsruhe-Eintracht Braunschweig 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 32 gol nella 2ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 22ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 4 in 3ª giornata, 33ª giornata, 31ª giornata, 28ª giornata, 21ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Babak Rafati (11)
 Matthias Anklam (10)
 Michael Kempter (10)
 Mike Pickel (10)
 Christian Schößling (10)
 Thorsten Schriever (10)
 Marc Seemann (10)
 Ralf Brombacher (9)
 Christian Dingert (9)
 Christian Fischer (9)
 Thomas Frank (9)
 Norbert Grudzinski (9)
 Holger Henschel (9)
 Markus Kuhl (9)
 Stefan Lupp (9)
 Georg Schalk (9)
 André Stachowiak (9)
 Wolfgang Walz (9)
 Guido Winkmann (9)
 Peter Gagelmann (8)

 Manuel Gräfe (8)
 Thorsten Kinhöfer (8)
 Michael Sahler (8)
 Stefan Schempershauwe (8)
 Tobias Welz (8)
 Felix Brych (7)
 Jochen Drees (7)
 Günter Perl (7)
 Markus Schmidt (7)
 Lutz Wagner (7)
 Michael Weiner (7)
 Helmut Fleischer (6)
 Florian Meyer (6)
 Knut Kircher (5)
 Peter Sippel (5)
 Wolfgang Stark (5)
 Franz-Xaver Wack (5)
 Herbert Fandel (4)
 Markus Merk (1)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005-2006